Proseriata är en ordning av plattmaskar. Enligt Catalogue of Life ingår Proseriata i klassen virvelmaskar, fylumet plattmaskar och riket djur, men enligt Dyntaxa är tillhörigheten istället fylumet plattmaskar och riket djur. Enligt Catalogue of Life omfattar ordningen Proseriata 397 arter. 

Kladogram enligt Catalogue of Life och Dyntaxa:

Källor

Externa länkar 

Virvelmaskar
Proseriata